FLK est un code qui peut signifier :
 Îles Malouines, dans la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays)  (Falkland Islands).
 
FLK est un sigle qui peut signifier :
  (en français, Les vrais femmes au foyer de Hongrie), une télé-réalité hongroise.

Code